Chādegān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chādegān (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Chādegān, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar